C15H13FO2 – formula molecolare del flurbiprofene
C15H13FO2 – formula molecolare del tarenflurbil

Formule molecolari